

Letteratura 
Eroi in battaglia (Hearts of Stone) – romanzo di Simon Scarrow del 2015

Musica 
 Hearts of Stone – brano di Eddie Ray e Rudy Jackson del 1954
 Hearts of Stone – album di Southside Johnny and the Asbury Jukes del 1978
 Hearts of Stone – album degli Stoneground del 1978

Videogiochi 
 Hearts of Stone – espansione del videogioco The Witcher 3: Wild Hunt del 2016

Pagine correlate 
Cuore di pietra
Heart of Stone